Giovanni Battista Marzuttini – pittore e musicista italiano
 Giuseppe Onorio Marzuttini – teologo italiano